Dit is een lijst van planetoïden 18301-18400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (18301) Konyukhov || 1979 QZ9|| 27 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (18302) Körner || 1980 FL3|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (18303) - || 1980 PU || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (18304) - || 1981 DH1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (18305) - || 1981 DL1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (18306) - || 1981 EF9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18307) - || 1981 ER10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18308) - || 1981 EZ11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18309) - || 1981 EV13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18310) - || 1981 EJ16|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18311) - || 1981 EV16|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18312) - || 1981 EC19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18313) - || 1981 EB23|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18314) - || 1981 EX27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18315) - || 1981 ED37|| 11 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18316) - || 1981 EJ38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18317) - || 1981 EM41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18318) - || 1981 ET43|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (18319) - || 1981 QS2|| 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (18320) - || 1981 UJ28|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (18321) Bobrov || 1982 UQ10|| 25 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (18322) Korokan || 1982 VF5|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (18323) - || 1983 RZ2|| 2 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (18324) - || 1984 HA2|| 27 april 1984 || La Silla
|-
| (18325) - || 1984 SB2|| 29 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (18326) - || 1985 CV1|| 11 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (18327) - || 1985 CX1|| 12 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (18328) - || 1985 UU || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (18329) - || 1986 RY4|| 1 september 1986 || H. Debehogne
|-
| (18330) - || 1987 BW1|| 25 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (18331) - || 1987 DQ6|| 24 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (18332) - || 1987 ON || 19 juli 1987 || E. F. Helin
|-
| (18333) - || 1987 OV || 19 juli 1987 || E. F. Helin
|-
| (18334) Drozdov || 1987 RA3|| 2 september 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (18335) San Cassiano || 1987 SC1|| 19 september 1987 || E. Bowell
|-
| (18336) - || 1988 LG || 15 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (18337) - || 1988 RB11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (18338) - || 1989 EP2|| 4 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (18339) - || 1989 GM2|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (18340) - || 1989 OM || 29 juli 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (18341) - || 1989 SJ5|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (18342) - || 1989 ST9|| 26 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (18343) Asja || 1989 TN || 2 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (18344) - || 1989 TN11|| 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (18345) - || 1989 UP4|| 22 oktober 1989 || Z. Vávrová
|-
| (18346) - || 1989 WG || 20 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (18347) - || 1989 WU || 20 november 1989 || Oohira
|-
| (18348) - || 1990 BM1|| 22 januari 1990 || E. F. Helin
|-
| (18349) Dafydd || 1990 OV4|| 25 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (18350) - || 1990 QJ2|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (18351) - || 1990 QN5|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (18352) - || 1990 QB8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (18353) - || 1990 QF9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (18354) - || 1990 RK5|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (18355) - || 1990 RN9|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (18356) - || 1990 SF1|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (18357) - || 1990 SR2|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (18358) - || 1990 SB11|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (18359) Jakobstaude || 1990 TL7|| 13 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (18360) Sachs || 1990 TF9|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (18361) - || 1990 VN6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (18362) - || 1990 VX6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (18363) - || 1990 VW8|| 12 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (18364) - || 1990 WF4|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (18365) Shimomoto || 1990 WN5|| 17 november 1990 || T. Seki
|-
| (18366) - || 1991 DG1|| 18 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (18367) - || 1991 FS1|| 17 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (18368) Flandrau || 1991 GZ1|| 15 april 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (18369) - || 1991 LM || 13 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (18370) - || 1991 NS2|| 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (18371) - || 1991 PH10|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (18372) - || 1991 RF16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (18373) - || 1991 RQ16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (18374) - || 1991 RA18|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (18375) - || 1991 RC27|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (18376) Quirk || 1991 SQ || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (18377) Vetter || 1991 SH1|| 28 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (18378) - || 1991 UX2|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18379) Josévandam || 1991 VJ6|| 6 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (18380) - || 1991 VZ8|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (18381) Massenet || 1991 YU || 30 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (18382) - || 1992 EG22|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (18383) - || 1992 ER28|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (18384) - || 1992 ES28|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (18385) - || 1992 EG31|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (18386) - || 1992 EL35|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (18387) - || 1992 GN3|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (18388) - || 1992 GX4|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (18389) - || 1992 JU2|| 4 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (18390) - || 1992 JD3|| 7 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (18391) - || 1992 PO1|| 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (18392) - || 1992 PT4|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (18393) - || 1992 QB || 19 augustus 1992 || R. H. McNaught
|-
| (18394) - || 1992 RR5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (18395) Schmiedmayer || 1992 SH2|| 21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (18396) Nellysachs || 1992 SN2|| 21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (18397) - || 1992 SF14|| 28 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (18398) Bregenz || 1992 SQ23|| 23 september 1992 || F. Börngen
|-
| (18399) Tentoumushi || 1992 WK1|| 17 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18400) Muramatsushigeru || 1992 WY3|| 25 november 1992 || T. Seki|}

Planetoïdenlijsten